Ме́йсон Э́ллсуорт Хейл (, 1928—1990) — американский лихенолог, один из самых влиятельных и авторитетных лихенологов XX века.

Биография 
Мейсон Хейл родился 29 сентября 1928 года близ Уинстеда в штате Коннектикут в фермерской семье. В школе выучил латынь, греческий язык, и иврит. В 1946 году поступил в Йельский университет, желая изучать древние языки, однако не был принят на факультет и решил изучать биологию, выбрав ботанику. Вскоре стал ассистентом лихенолога и гепатиколога Александра Эванса, занимавшегося изучением кладоний. В 1950 году окончил Йельский университет, защитив работу по лихенофлоре Коннектикута. В 1951 году получил степень магистра в Висконсинском университете под руководством Джона Томпсона.

В 1952 году Мейсон женился на Беатрис Уайлд.

В 1953 году Хейл защитил диссертацию на соискание степени доктора философии в Уичитском университете, после чего в продолжение двух лет преподавал там в должности адъюнкт-профессора. В 1955 году перешёл в Университет Западной Виргинии, в 1957 году стал ассистентом куратора в департаменте ботаники Смитсоновского института. Овладел устным и письменным японским языком.

В конце 1950-х годов Хейл принялся за работу по упорядочиванию систематики и определению границ объёмного рода Пармелия.

Гербарий Мейсона и Беатрис Хейлов насчитывал свыше 80 тысяч образцов лишайников со всего мира.

Мейсон Эллсуорт Хейл скончался 23 апреля 1990 года в Арлингтоне (Виргиния) от почечно-клеточного рака.

Некоторые публикации 
Мейсон Хейл был автором около 190 научных публикаций. Среди них он выделил три:

Роды, названные в честь М. Хейла

Литература 
 

Микологи США
Лихенологи
Выпускники Висконсинского университета в Мадисоне